Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 1500 метров являлся Филип Ингебригтсен из Норвегии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 

Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 34 легкоатлета.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 10 августа 2018 года. Среди участников были три брата из Норвегии: чемпион Европы 2012 года Хенрик Ингебригтсен, чемпион Европы 2016 года Филип Ингебригтсен и 17-летний Якоб Ингебригтсен, открытие летнего сезона 2018 года. За 2 круга до финиша они втроём возглавили забег, но к заключительной прямой в лидерах остался только младший из братьев. Якоб смог удержать своё преимущество, несмотря на то, что на последних метрах преимущество в скорости имел Марцин Левандовский. Поляк остался вторым, третье место занял Джейк Уайтмен.

Якоб Ингебригтсен в 17 лет 324 дня стал самым молодым победителем среди мужчин в истории чемпионатов Европы. Среди женщин в более молодом возрасте золото выигрывали только британка Джун Пол (16 лет 75 дней, 1950 год, эстафета 4×100 м) и Мария Крус Диас из Испании (16 лет 306 дней, 1986 год, ходьба на 10 км).

Примечания

Ссылки 
 

бег